Il toponimo Strazne, con grafie differenti, può riferirsi a:

Strážné, comune della Repubblica Ceca nel distretto di Trutnov
Strážne, comune della Slovacchia nel distretto di Trebišov